Араукана:

 Араукана — повествование о завоевании испанцами земель арауканов, обитавших на территории современного Чили. 
 Араукана — декоративно-яичная порода кур.